Брезовица је често име села код словенских народа.

Србија:

 Брезовица (Уб), село у општини Уб,
 Брезовица (Горњи Милановац), село у општини Горњи Милановац,
 Брезовица (Чачак), село у општини Чачак,
 Брезовица (Трстеник), село у општини Трстеник,
 Брезовица (Власотинце), село у општини Власотинце,
 Брезовица (Штрпце), село и ски центар у општини Штрпце,
 Стара Брезовица и Нова Брезовица, насељена места града Врања.

Словенија:

 Општина Брезовица, чије је седиште насеље Брезовица при Љубљани,
 Брезовица (Велика Полана), село у општини Велика Полана,
 Брезовица при Медводах, насељено место у опшитини Медводе.

Хрватска:

 Брезовица (Градина), село у општини Градина,
 Брезовица (Маријанци), село у општини Маријанци,
 Брезовица (Петровско), село у општини Петровско,
 Брезовица (Загреб), градска четврт Загреба,
 Брезовица Жумберачка, градско насеље у Озаљу,

Словачка:
 Брезовица (Тврдошин), село у округу Тврдошин,
 Брезовица (Сабинов), село у округу Сабинов,

Остало:
 Ски центар Брезовица, ски центар на Шар-планини.

Види још 
 Бреза (вишезначна одредница)
 Брезе (вишезначна одредница)
 Брезик (вишезначна одредница)
 Брезине (вишезначна одредница)
 Брезици (вишезначна одредница)
 Брезичани (вишезначна одредница)
 Брезна (вишезначна одредница)
 Брезник (вишезначна одредница)
 Брезница (вишезначна одредница)
 Брезно (вишезначна одредница)
 Брезова (вишезначна одредница)
 Брезовац (вишезначна одредница)
 Брезово (вишезначна одредница)
 Брезовице (вишезначна одредница)